Karitjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jos-Karitjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Karitjärnen, sjö i Söderhamns kommun, 
Stor-Karitjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Nedre Karitjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (15,9 ha)
Stor-Karitjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Övre Karitjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (6,89 ha)

Se även
Karintjärnarna, sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn